Tallinn kan syfta på:

Tallinn, Estlands huvudstad,
Tallinna madal, estniskt namn på undervattensgrundet Revalsten,
en tung kryssare under andra världskriget, mer känd som Lützow,
Talin, en stad i Armenien.